Ephemera guttulata — вид насекомых из рода Ephemera семейства . Встречается на территории США и Канады. Согласно NatureServe охранный статус вида классифицируется как «не угрожаемый» (G5). Вид был описан швейцарским зоологом и палеонтологом Франсуа Жюлем Пикте де ля Ривом в 1843 году.

Распространение 
Вид Ephemera guttulata распространён в США и Канаде от восточного побережья до Онтарио и Арканзаса на западе.

Биология 
Так же, как сходные виды, личинка вида Ephemera guttulata является полностью водной формой. Нимфа превращается в незрелую крылатую форму, субимаго, которая после линьки переходит в полностью зрелую короткоживущую имаго.

См. также 
 Ephemera simulans

Примечания 

Настоящие подёнки
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1843 году